Хосе Феликс Эстигаррибия Инсаурральде (; 21 февраля 1888 года — 7 сентября 1940 года) — 38-й президент Парагвая, диктатор с 1939 по 1940 год, маршал армии Парагвая, герой Гражданской войны 1923 года и Чакской войны с Боливией. Погиб в авиакатастрофе.

Происхождение 

Родился в скромной фермерской семье Матео Эстигаррибиа и Касильды Инсаурральде в местечке Карагуатай.

Юношей поступил в сельскохозяйственный колледж Escuela de Agricultura de Trinidad, который закончил с дипломом агронома.

Однако после этого поступил в военное училище Academia Militar de Asunción в Асунсьоне; в 1910 году ему присваивается воинское звание лейтенанта, и он начал службу в пехотных частях.

Военная карьера 

С 1911 по 1913 годы проходил обучение в Военной академии в Чили. В 1917 году получил звание капитана.

Во время гражданской войны 1922 года впервые проявил себя, как талантливый военачальник, сражаясь на стороне правительственных войск.

После войны получил звание майора, а в 1924 году направлен во Францию для прохождения трёхгодичного курса обучения в Высшей военной школе Сен-Сир в Париже, где был учеником генерала Гамелена.

В 1928 году назначен шачальником Штаба армии Парагвая. Однако менее чем через год отстранён от должности в связи с разногласиями относительно стратегии обороны области Гран-Чако.

15 июня 1932 года боливийские войска атаковали четыре парагвайские укрепления в спорной области Гран-Чако — началась Чакская война. В Парагвае объявили мобилизацию — армия увеличилась с 3000 до 60000 человек. Полковник Эстигаррибия был направлен на фронт, вскоре получил звание генерала и назначен командующим парагвайскими войсками. Его начальником штаба стал русский генерал Иван Тимофеевич Беляев.

В июне 1935 года война закончилась победой Парагвая.

Президент 

Спустя полгода после победы, в феврале 1936 года, в результате военного переворота к власти в стране пришёл один из героев Чакской войны — полковник Рафаэль Франко. Эстигаррибиа был арестован и отправился в изгнание в Монтевидео (Уругвай). В 1938 году он вернулся в страну и отправился в Вашингтон для переговоров об окончательном мире с Боливией.

После смещения Франко, на выборах 1939 года избран новым президентом Парагвая.

В феврале 1940 года распустил парламент и приостановил действие конституции под предлогом угрозы анархии, после чего была утверждена новая конституция, значительно расширившая президентские полномочия (действовала до 1967 года).

7 сентября 1940 года, во время перелёта в Лома-Гранде самолёт с президентом Хосе Феликсом Эстигаррибия и его супругой Хулией Мирандой Куэто () потерпел авиакатастрофу.

Память 

Похоронен в Национальном пантеоне героев в Асунсьоне.

В честь Эстигаррибия в Парагвае назван населённый пункт в департаменте Бокерон — Марискаль-Эстигаррибия.

Портрет маршала Эстигаррибия неоднократно изображался на банкнотах и монетах страны.

Примечания

Ссылки 
 Биография Хосе Феликса Эстигаррибия

Президенты Парагвая
Погибшие в авиакатастрофах в Парагвае
Главы государств, погибшие в авиакатастрофах
Выпускники Сен-Сира
Военачальники Парагвая
Участники Чакской войны
Послы Парагвая в США
Маршалы